Домо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 20 км на північ від Парижа, 20 км на схід від Сержі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 5939 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 15067,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Міста-побратими 
  Гермерінг, Німеччина (1984)
  , Велика Британія (1989)
  Вольштин, Польща (2005)
  Буя, Італія (2009)

Уродженці 
 Венсан Пажо (*1990) — відомий французький футболіст, півзахисник.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Домон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Валь-д'Уаз